Daria Trofimova () es una deportista de Rusia que compite en natación. Ganó dos medalla de plata en el Campeonato Mundial Junior de Natación de 2019 y dos medallas en el Campeonato Europeo Junior de Natación de 2021.

Referencias

Nadadores de Rusia